За́падный проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Западный проспект — улица в городе Голицыно.
 Западный проспект — улица в городе Орске.

Украина 
 Западный (Західний) проспект — улица в городе Бердянске.

См. также 
 Западный бульвар
 Западный проезд
 Западная площадь
 Западная улица